Krasnystaw peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Powiat de Krasnystaw, un powiat 
 Gmina de Krasnystaw, une gmina 
 Krasnystaw, une ville